Известно несколько фильмов с таким названием:

 Превратности судьбы (короткометражный фильм) — произв. СССР
 Превратности судьбы (фильм, 1990) — произв. Великобритания.
 Превратности судьбы (фильм, 1996) — произв. Индия.
 Превратности судьбы (фильм, 2008) — произв. Россия, реж. Андрей Селиванов